Сигнум (от , знак) — штандарт военной части в древнеримской армии, несшийся сигнифером (знаменосцем).

Другие значения:
 Sgn (читается сигнум) — кусочно-постоянная функция действительного аргумента.